Aleš Razým (ur. 19 sierpnia 1986 w Pilźnie) – czeski biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aleš Razým pojawił się w zawodach FIS Race w Obertilliach, gdzie zajął jedenaste miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W lutym 2004 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, zajmując na tym samym dystansie dwunastą pozycję, a w sztafecie był szósty. Na imprezach juniorskich startował do 2006 roku, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Rovaniemi w 2005 roku, gdzie w biegu łączonym na 20 km był czwarty, przegrywając walkę o brązowy medal z Michaiłem Diewiatjarowem z Rosji. W kategorii młodzieżowców największy sukces osiągnął na mistrzostwach w Praz de Lys – Sommand w 2009 roku, gdzie okazał się najlepszy w sprincie klasykiem.

W Pucharze Świata zadebiutował 15 stycznia 2005 roku w Novym Měscie, zajmując 74. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył jednak osiem miesięcy później, 30 grudnia 2005 roku, kiedy w tej samej miejscowości uplasował się na 28. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2008/2009, który zakończył na 78. miejscu.

Pierwszą imprezą w kategorii seniorów, w której wziął udział były mistrzostwa świata w Libercu w 2009 roku. W sprincie indywidualnym techniką dowolną był tam szósty, a w sprincie drużynowym stylem klasycznym zajął dwunastą pozycję. Rok później brał udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie w sprincie klasykiem zajął 44. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Razým nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Pilźnie (Czechy)
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007